Patriarcato di Alessandria, nome tradizionale della Chiesa cristiana di Alessandria d'Egitto, sorta, secondo la tradizione, con la predicazione dell'evangelista Marco;
 Patriarcato di Alessandria dei Copti, patriarcato della Chiesa cattolica copta;
 Patriarcato di Alessandria dei Latini, sede titolare soppressa della Chiesa cattolica. Fu istituito nel XIII secolo e soppresso nel 1964;
 Patriarcato greco-ortodosso di Alessandria e di tutta l'Africa, sede della Chiesa greco-ortodossa.